Općinska nogometna liga Slavonska Požega za sezonu 1979./80. je predstavljala pretposljednji rang natjecanja, odnosno ligu šestog stupnja nogometnog prvenstva SFRJ, a prvenstvo se igralo dvokružno. ŠNK Papuk Velika se nije uspio kvalificirati u Slavonsku nogometnu zonu, a iz lige su ispali NK Sloga Trenkovo i NK Kamen Vetovo.

Tablica

Unutrašnje poveznice 
 Liga NSO Nova Gradiška 1979./80.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Nikola Brekalo, Ivica Šulc, Stjepan Marković: 80 godina nogometa u Jakšiću (1932. – 2012.), Jakšić, 2012.
  

1979-80
Slavonska Požega
1979-80 Slavonska Požega